

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 4 podstawowe
 Teofilów – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Bałuty
 Teofilów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Teofilów – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki
 Teofilów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz
 Teofilów – część wsi Nowa Krępa w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Teofilów – część wsi Wola Ducka w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Teofilów – część wsi Gruszewnia w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Teofilów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Inne 
 Teofilów – część wsi Sobolew w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów – przedsiębiorstwo

Zobacz też 
 Teofilów Przemysłowy
 Teofilów-Wielkopolska